Laja steht für:

 Municipio Laja, Landkreis in der Provinz Los Andes, Bolivien
 Laja (Bolivien), Ort im Municipio Laja, Bolivien
 Laja (Chile), Gemeinde in der Provinz Bío-Bío, Chile

Flüsse in Russland:
 Laja (Kuloi), Nebenfluss des Kuloi
 Laja (Nördliche Dwina), Nebenfluss der Nördlichen Dwina  
 Laja (Petschora), Nebenfluss der Petschora 
 Laja (Tagil), Nebenfluss des Tagil

Siehe auch:
 La Laja
 Río Laja
 Laja-Fälle, Wasserfälle des Río de La Laja, Chile
 Laguna de La Laja, Ursprungssee des Flusses Río de La Laja, Chile